Imbach est un nom de famille d'origine germanique pouvant désigner:

 Ruedi Imbach, philosophe suisse.
 Josef Imbach, théologien suisse.
 Jean-Pierre Imbach, journaliste français de radio et de télévision.

Homonymie de patronyme